Tokachi peut désigner :
 le mont Tokachi, un volcan du groupe volcanique Tokachi au Japon situé dans le parc national de Daisetsuzan ;
 le mont Tokachi, une montagne du Japon située dans les monts Hidaka ;
 la sous-préfecture de Tokachi, une sous-préfecture du Japon ;
 le district de Tokachi, un district du Japon ;
 la province de Tokachi, une ancienne province du Japon ;
 le Super Tokachi, une ligne de chemin de fer du Japon circulant à Hokkaidō.